275-річчя з дня народження М. В. Ломоносова () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 19 листопада 1986 року. Монета присвячена 275-річчю з дня народження М. В. Ломоносова. Ломоносов Михайло Васильович (19 листопада 1711 — 15 квітня 1765) — російський учений-натураліст, геохімік, поет, заклав основи російської літературної мови, перший російський академічно освічений вчений.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до самої великої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію цього рубля з якістю пруф для колекціонерів (тираж: 55000 штук). На гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1986 року випуску.

Різновид 
Незначна частина тиражу монети повторного випуску 1988 року була викарбувана помилковим штемпелем (з датою «1984»).

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1986».

Реверс 
Рельєфне зображення портрета М. В. Ломоносова (виконаний у полуанфас, повернений ліворуч), під ним уздовж канта розташовано напис півколом «М. В. ЛОМОНОСОВ» праворуч у два рядки вказані роки життя М. В. Ломоносова — «1711» і «1765».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: М. І. Гогуєв
 Скульптор: С. М. Іванов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 120 гривень. Вартість монет випуску 1988 року понад 200 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://moneta-russia.ru/soyuz/pamyatnye/1-rubl-1986-goda-lomonosov.php 

 Монети СРСР
 Колишні валюти